Songs of Experience (U2) - album van U2
 Songs of Experience (David Axelrod) - album van David Axelrod
 Songs of Experience (William Blake) - collectie gedichten van William Blake uit 1794